Meyer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meyer Township (Michigan)
 Meyer Township (North Dakota)